Las Majadas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Majadas, Ecuandureo, ort, 
 Las Majadas, Zitácuaro, ort,

Spanien 

 Las Majadas (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar